Živný ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Živný (* 1981), tschechischer Fußballspieler
 Vojtěch Živný (1756–1842), polnischer Komponist